Hatebreed — американская металкор-группа из Коннектикута.

История 
Hatebreed образовались в конце 1994 года в городе Нью-Хейвен. Участники группы считали, что нет ни одной достаточно брутальной хардкорной банды, и решили создать именно такую группу.

В 1996 ребята подписали контракт с небольшим музыкальным лейблом под названием Victory Records, на котором был издан мини-альбом Under The Knife. Он вскоре стал самым продаваемым дебютным диском за всю историю Victory Records. В поддержку пластинки Hatebreed объездили с концертами почти все Восточное побережье, в числе которых были выступления на разогреве у Deftones, Napalm Death, Entombed и Slayer.
  
В 1997 году коллектив выпустил свой первый полноценный альбом Satisfaction Is The Death Of Desire. Вслед за его выходом Hatebreed возобновили гастрольную деятельность. В течение почти трёх лет команда непрерывно колесила по миру. Довольно плавно Hatebreed вышли из андерграунда и вошли в мейнстрим хардкор-движения.
Как только жизнь начала потихоньку налаживаться, ребята столкнулись с новой проблемой: у них не заладились отношения с Victory Records, ввиду чего контракт не был продлен. Кроме того, команду оставили гитарист Лу Ричардс и барабанщик Ригг Росс. На место последнего был приглашён новый ударник — Мэтт Бёрн. Также планировалось найти подходящую замену второму гитаристу, но Шон Мартин заявил, что справится со всем один. Было принято решение заняться подготовкой материала для второго альбома.
  
Но в 2001 году, когда парни подписались на лейбл Universal Records, все пошло в гору. В результате в марте 2002 года увидело свет новое творение группы под названием Perseverance. Perseverance дебютировал на пятидесятой строчке Billboard 200, что было весьма неплохим результатом для стиля, в котором играли Hatebreed. За первую неделю было продано более 20 000 копий диска, а уже через месяц отметка перевалила за 200 000 копий.
  
2003 год начался для Hatebreed с записи нового альбома. В итоге, в сентябре 2003 года они свели очередной диск, получивший название Rise Of Brutality. Альбом дебютировал на 30-й строчке Billboard, а сами Hatebreed в его поддержку организовали «Rise Of Brutality Tour», в котором группу согласились сопровождать Shadows Fall, Six Feet Under и Death Threat. К концу 2003 года тираж Rise Of Brutality достиг 300 000 копий.

Четвёртый альбом, Supremacy, был издан в августе 2006 года, впервые в сотрудничестве с Roadrunner Records, став также первым альбомом с новым гитаристом Френком Новинеком (который ранее играл с группами Ringworm англ., Terror и Integrity). Джаста представил его как «all-out onslaught of completely adrenaline-charged, in-your-face brutality». (сложнопереводимая игра слов, означает что-то вроде «скован из стремительного натиска и переполнен адреналином, жестокий мордоворот»)

9 февраля 2009 гитарист Шон Мартин покинул группу. Шон покинул группу, чтобы сосредоточится на студийной работе. Тем не менее, Шон остается близким другом группы. В мае того же года группа выпустила альбом For the Lions, содержащий кавер-версии песен, которые сильнее всего повлияли на их творчество. А уже 29 сентября выходит пятый студийный альбом под названием Hatebreed.

В 2010 году Hatebreed принял участие в третьем ежегодном фестивале , вместе с 3 Inches of Blood, Shadows Fall и другими группами.

17 февраля 2011 года, было объявлено, что Hatebreed примет участие в четвёртом ежегодном фестивале Mayhem.

В настоящее время группа закончила работу над шестым студийным альбомом под названием «The Divinity of Purpose» (Божественная Цель), который вышел в продажу 25 января 2013 года (Великобритания / Европа) и 29 января (С. Америка).

Музыкальный стиль и влияния 
Музыку Hatebreed чаще всего описывают как металкор, хардкор-панк и битдаун-хардкор. Они считаются одной из первых и наиболее влиятельных групп металкора первой волны наравне с Earth Crisis и Integrity. Также в творчестве группы прослеживается влияние кроссовер-трэша и грув-метала. Вокалист Джейми Джаста определяет стиль группы как «Celtic Frost Hardcore».  Список групп, повлиявших на звучание Hatebreed включает в себя: Agnostic Front, Celtic Frost, Sepultura, Slayer, Carcass, Obituary, Entombed, Killing Time и Sheer Terror.

Дискография

Альбомы

EP 
 1995 — Split 7" w/ Neglect
 1995 — Split 7" w/ Integrity
 1996 — Under The Knife

Синглы 
 Defeatist (2006)

Видеоклипы 
 2002 — Perseverance
 2002 — I Will Be Heard
 2003 — This Is Now
 2003 — Live For This
 2006 — To The Threshold
 2006 — Defeatist
 2009 — Ghosts Of War (Slayer cover)
 2009 — Thirsty And Miserable (Black Flag cover)
 2009 — In Ashes They Shall Reap
 2010 — Everyone Bleeds Now
 2013 — Put It To The Torch
 2013 — Honor Never Dies

Состав

Нынешний состав 
 Джейми Джаста — вокал (1994—настоящее время)
 Крис Битти — бас-гитара (1994—настоящее время)
Уэйн Лозинак — соло-гитара, бэк-вокал (1994—1996; 2009—настоящее время)
Мэтт Берн — ударные (2001—настоящее время)
Френк Новинек — ритм-гитара, бэк-вокал (2006—настоящее время)

Бывшие участники 
 Ларри Двайер, мл. — ритм-гитара, бэк-вокал (1994—1996)
Дейв Руссо — ударные (1994—1996)
Ник «Nickel P» Паппантонио — ударные (1996—1997)
Мэтт МакИнтош — соло-гитара, бэк-вокал (1996—1999)
Джейми «Pushbutton» Маккинхаупт — ударные (1997—1999)
Ригг Росс — ударные (1999—2001)
 Лу «Boulder» Ричардс — ритм-гитара, бэк-вокал (1996—2002; умер в 2006)
Шон Мартин — соло-гитара,бэк-вокал (1999—2009), ритм-гитара,бэк-вокал(2002-2006)

Временная шкала

Ссылки 
 Официальный сайт Hatebreed
 Hatebreed на Nefelin Music
 Hatebreed на myspace.com

Примечания 

Музыкальные коллективы по алфавиту
Хардкор-группы США
Металкор-группы США
Музыкальные коллективы из Коннектикута
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1994 году
Исполнители Roadrunner Records
Квинтеты
Исполнители Victory Records